Résultats détaillés de l'édition 2013 du tournoi de tennis professionnel masculin de Nice.

Faits marquants 
 L'Espagnol Albert Montañés remporte le tournoi en simple en battant Gaël Monfils en finale. Il empoche ainsi son  ATP.
 En double, Johan Brunström et Raven Klaasen s'imposent face à Juan Sebastián Cabal et Robert Farah.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invitations) 

 Lucky loser (repêché) 

 Alternate (remplaçant)

Tableau complet

Résultats en double 
 Têtes de série 

 Wild cards (invitations) 

 Alternates (remplaçants)

Tableau complet

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Nice
 Saison 2013 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 2013
Nice
Tennis en France en 2013
Tennis en mai 2013
Nice au XXIe siècle